Князь Алексе́й Андре́евич Голи́цын (1632 — 9 марта 1694) — русский государственный деятель, рында, первый чашник, комнатный стольник, голова, наместник, воевода и боярин во времена правления Алексея Михайловича, правительницы Софьи Алексеевны, Ивана V и Петра I Алексеевичей. 

Основатель ветви «Алексеевичей» князей Голицыных.

Третий сын боярина и воеводы князя Андрея Андреевича Голицына (ум. 1638) и Евфимии Юрьевны Пильемовой-Сабуровой (ум. 1641). Братья — князья Василий Голицын (ум. 1652), Иван Голицын (ум. 1690) и Михаил Голицын (1639/1640—1687)

Биография 
Родился в 1632 году. В 1649-1658 годах комнатный стольниках, сохранилось много дворцовых разрядов с его участием по обслуживанию Государя на различных мероприятиях, включая военные походы. В феврале 1650 года в крестины царевны Евдокии Алексеевны "наряжал вина" за государевым столом.

В 1651 году назван «ближним человеком» царя Алексея Михайловича. В 1652 году упоминается в чине чашника, затем был пожалован в стольники. В 1654 году от Государя ездил со столом к грузинскому царевичу Николаю, в мае ездил третьим есаулом за Государём, в походе против польского короля. В 1655 году второй есаул в Государевом полку в походе из Смоленска против поляков. В 1656 году первый рында в ферезе с топором при представлении Государю на отпуске польских посланников в Золотой палате. В мае этого же года голова из комнаты третьей сотни стольников в Государевом полку в походе из Смоленска под Ригу против шведского короля. В ноябре 1657 года обедал с государём в Полоцке. В июне 1658 года голова первой сотни стольников при встрече за Серпуховскими воротами грузинского царя Теймураза, сопровождал его в Веденский переулок до приготовленного для царя двора, в этом же году получил сан боярина. В сентябре 1662 года рында перед Государём, ехал с государевым саадаком в Троице-Сергиев монастырь, в этом же году по дворцовым росписям не менее пяти раз упоминается по выполнению обязанностей стольника.

В 1664 — 1667 годах первый воевода в Тобольске. Известны несколько «отписок», как самого воеводы, так и «памятей» для него из Посольского приказа или сказок служилых людей. В 1670-1673 воевода в Казани.

В 1674 — 1677 годах — первый воевода в Киеве. Его товарищами (заместителями) были стольник князь Яков Васильевич Хилков и окольничий Матвей Степанович Пушкин. Вместе с назначением воеводой в Киеве был пожалован почётным званием «наместника болгарского» для ведения посольских дел. Упоминается источниками на воеводстве в Киеве в связи с попытками запорожского кошевого атамана Ивана Серко оправдаться перед русским царем Алексеем Михайловичем в своей дружбе с правобережным гетманом Петром Дорофеевичем Дорошенко. Осенью 1675 года переяславский полковник Войца Сербин отправил к киевскому воеводе князю Алексею Андреевичу Голицыну донос на Ивана Серко, в котором сообщал, что кошевой атаман ездил к П. Доршенко в Чигирин и после встречи с гетманом, богато одаренный им, несколько дней гулял там со своими казаками.

В 1681— 1682 годах вторично находился на воеводстве в Тобольске. Возвратясь в Москву получил от Государя похвальную грамоту и милостивое слово. В январе 1682 года одиннадцатый в Боярской думе, подписал Соборное уложение об отмене местничества. При царях Иване V и Петре I Алексеевичах показан третьим бояриным. В августе 1690 года произнёс речь к Государям в Успенском соборе при постановлении патриарха Андриана.

В исторических документах, без указания дат, отмечается его главное начальство в Москве во время отъездов Государя из столицы, произнесение речей в Успенском соборе и во время выхода Государей в Соборы Московского кремля (1691 и 1692),

Умер 9 марта 1694 года.

Семья 
Женат на княжне Ирине Фёдоровне Хилковой (ум. 1698), дочери князя Фёдора Андреевича Хилкова (ум. 1657), от брака с которой имел шесть сыновей и двух дочерей.

Дети 
 Князь Дмитрий Алексеевич Голицын (ум. 1672), ближний стольник
 Князь Яков Алексеевич Голицын (1649—1696), стольник (1674)
 Князь Борис Алексеевич Голицын (1651—1714), государственный деятель и воспитатель царя Петра I Алексеевича
 Князь Иван Алексеевич Голицын (1658—1729), комнатный стольник царя Ивана V Алексеевича (1684); жена — Анастасия Петровна Прозоровская
 Князь Пётр Алексеевич Голицын (1660—1722), комнатный стольник царя Петра I Алексеевича, дипломат, президент Коммерц-коллегии
 Князь Фёдор Алексеевич Голицын (1668—1736), ближний комнатный стольник царя Ивана V Алексеевича, затем генерал-майор и адмирал-инспектор; был женат на дочери , Ирине Яковлевне (19.04.1684 — 17.08.1758)
 Княжна Евдокия Алексеевна Голицына, жена князя Степана Васильевича Ромодановского
 Княжна Аграфена Алексеевна Голицына, жена царевича Сибирского Калиника Джанчиюровича (ум. 1686)

Предки

Литература 
 
 
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Голицын Алексей Андреевич. стр. 88-89.

Примечания

Ссылки 
 История русских родов: Голицыны

Алексей Андреевич
Воеводы Тобольска
Воеводы Киева
Стольники (Русское государство)
Бояре